Чемпіонат світу з хокею із шайбою 2007 (жінки) — 10-й чемпіонат світу з хокею із шайбою ІІХФ, який проходив у Канаді з 3 по 10 квітня 2007 року. Матчі відбувалися у містах Вінніпег та Селкірк.

Топ-дивізіон

Попередній раунд 
Група А

Група В

Група С

Кваліфікація 
Група D

Група E

Група F

Фінал 
Матч за 1 місце  —  5:1
Матч за 3 місце  —  0:1

Бомбардири 
Джерело: IIHF.com

Найкращі воротарі 

Джерело: IIHF.com

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
 Найкращий воротар:  Ноора Рятю
 Найкращий захисник:  Моллі Енґсторм 
 Найкращий нападник:  Гейлі Вікенгайзер
 MVP:  Гейлі Вікенгайзер
Найкращі гравці, обрані ЗМІ
 Найкращий воротар:  Кім Сен-П'єр
 Найкращі захисники:  Делані Коллінз —  Анджела Руджеро
 Найкращі нападники:  Кріссі Венделл —  Гейлі Вікенгайзер —  Наталі Дарвіц

Підсумкова таблиця

Дивізіон І 
Матчі проходили з 2 квітня по 8 квітня у Нікко, Японія.

Дивізіон ІІ 
Матчі проходили з 17 березня по 23 березня у Пхеньяні, Корейська Народно-Демократична Республіка.

Дивізіон ІІІ 
Матчі проходили з 5 березня по 10 березня у Шеффілді, Велика Британія.

Дивізіон IV 
Матчі проходили з 26 березня по 1 квітня у Меркуря-Чук, Румунія.

Посилання 
 Чемпіонат світу на whockey.com  
 Чемпіонат світу на passionhockey.com   
 Статистика на сайті iihf  

Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед жінок
2007 у хокеї з шайбою